Алеур — топоним в России:

 Алеур — село в Нерчинском районе Забайкальского края.
 Алеур — село в Чернышевском районе Забайкальского края.
 Алеур — посёлок в Чернышевском районе Забайкальского края.
 Алеур — река в Чернышевском районе Забайкальского края.